Stati Uniti d'America
Hartford City – capoluogo della Contea di Blackford, Indiana
Hartford City – città della Contea di Mason, Virginia Occidentale